Raboso steht für:

 Raboso (Rebsorte), eine Trauben- und Rebsorte
 San Juan Raboso, Dorf in Mexiko